La expresión Tengo tu amor, puede referirse a:

 La canción Tengo tu amor, de Fórmula V; o
 La canción Tengo tu amor, de Isa TK+.